Ниниашвили — грузинская фамилия. Известные носители:
 Ниниашвили, Баграт (род. 1998) — грузинский спортсмен, дзюдоист.
 Ниниашвили, Николай Иванович (1925) — советский самбист.
 Ниниашвили, Христофор Иванович (1921) — советский самбист и тренер.